Томаш Кот (; род. ) — польский актёр театра, кино и телевидения, также актёр озвучивания.

Биография 
Томаш Кот родился в Легнице. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Кракове, которую окончил в 2001 году. Актёр театров в Легнице и Кракове. Выступает также в спектаклях «театра телевидения» (с 1999 года).

Избранная фильмография 
  — Камера кафе / Camera Café (телесериал)
 - — В горе и в радости / Na dobre i na złe (телесериал)
  — Приговорённый к блюзу / Skazany na bluesa
 - — Няня / Niania (телесериал)
  — Почему бы и нет! / Dlaczego nie!
  — Тестостерон / Testosteron
  — Дамочки / Lejdis
  — Занозы / Drzazgi
  — Это не то, что ты думаешь, дорогая / To nie tak, jak myślisz, kotku
  — Идеальный парень для моей девушки / Idealny facet dla mojej dziewczyny
  — Операция «Дунай» / Operace Dunaj
  — Торт / Ciacho
  — Отпечатка / Erratum
  — Как избавиться от целлюлита / Jak się pozbyć cellulitu
  — Юма / Yuma
  — Ганс Клосс. Ставка выше, чем смерть / Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć
  — Боги / Bogowie
  — Фотограф / Fotograf
  — Диско Поло
  — След зверя
  — Холодная война / Zimna wojna
  — Мир в огне / World on Fire (сериал канала BBC)

Признание 
 1996 — Награда самому хорошему начинающему театрального актёрства — Барборковое театральные встречи.
 2005 — Награда за актёрский дебют — 30-й Гдыньский кинофестиваль
 2006 — Приз зрительских симпатий за роль в кино — Награда им. Збигнева Цибульского.
 2011 — Награда за роль — 51-е Калишские театральные встречи.
 2014 — Приз за главную мужскую роль — 39-й Гдыньский кинофестиваль
 2015 — Награда «Wiktor» — приз польской Телевизионной Акадэмии лучшему актёру телевидения.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Актёр на сайте e-teatr.pl
 Актёр в базе КиноПоиск

Выпускники Государственной высшей театральной школы в Кракове
Актёры озвучивания Польши